Tuszyn peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Tuszyn, village 

dans la voïvodie de Łódź
 Tuszyn, ville du powiat de Łódź-est, 
 Tuszyn, gmina du powiat de Łódź-est 
 Tuszyn, village du powiat de Pajęczno